Кокиха има више значења:

 Кокиха (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кокиха, Барио Сан Мигел (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику